Кра́йний переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Крайний переулок — улица в Вологде.
 Крайний переулок — улица в Кирове.
 Крайний переулок — исчезнувшая улица в Липецке.

Украина 
 Крайний переулок — улица в Черкассах.